Stangier ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Stangier (1898–1962), deutscher Politiker (NSDAP), MdR, MdL und SA-Führer
 Roland Maria Stangier (* 1957), deutscher Organist und Hochschullehrer